Seznam armad z zaporedno številko 11.

Seznam 
 11. armada (Nemški imperij)
 11. armada (Avstro-Ogrska)
 11. armada (Japonski imperij)
 11. armada (Wehrmacht)
 11. SS-tankovska armada
 11. armada (Nemški imperij)
 11. armada (Kraljevina Italija)
 11. armada (Ruski imperij)
 11. zračna armada (Ruska federacija)
 11. armada (ZSSR)
 11. gardna armada (ZSSR)

 Zračne
 11. zračna armada (ZSSR)
 11. zračna armada (ZDA)

Glej tudi